Kobbelbude ist der deutsche Name zweier Siedlungen, die zu Russland gehören:
 Bobrowo (Kaliningrad, Swetly) im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad (Kobbelbude, Landkreis Fischhausen (ab 1939 Landkreis Samland), Ostpreußen)
 Swetloje (Kaliningrad) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Kobbelbude, Landkreis Königsberg i. Pr. (ab 1939 Landkreis Samland), Ostpreußen)